Siddinghausen ist der Name folgender Orts- und Stadtteile:

 Siddinghausen (Büren), Stadtteil von Büren, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Siddinghausen (Unna), Stadtteil von Unna, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen